Występy w europejskich pucharach belgijskiego klubu piłkarskiego RSC Anderlecht.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

RSC Anderlecht
Belgijskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach